CNCT est un sigle pouvant signifier :
 Comité national contre le tabagisme en France
 Centre national du contre-terrorisme en France
 Conseil national du crédit et du titre également en France
 Confederación Nacional Católica del Trabajo en Espagne
 Comisión Nacional de Correos y Telégrafos également en Espagne
 Confédération nationale des charcutiers-traiteurs et traiteurs (France)

Sigle de 4 caractères